Cronopio dentiacutus — вимерлий вид примітивних ссавців з крейдяного періоду.
Єдиний представник роду Cronopio Rougier, Apesteguía & Gaetano, 2011, у популярних ЗМІ одержав назву «шаблезуба білка».

Опис 
Рештки (череп і зуби; голотип MPCA PV 454, Museo Provincial Carlos Ameghino) знайдено в Аргентині (Чиполетті, провінція Ріо-Негро, Патагонія). Загальна довжина близько 20 см. Зовнішній вигляд цієї тварини (довга морда з довгими іклами) можна порівнювати з шаблезубою білкою Скратом з мультиплікаційного кіносеріалу Льодовиковий період. Імовірно, представники цього виду живилися комахами. Керівник групи дослідників палеонтолог Гільєрмо Руж'є () з університету Луїсвілля (, Луїсвілл, Кентуккі, США) оцінює вік знахідки в 92 мільйони років (Candeleros Formation, пізня крейда). Новий вид віднесено до вимерлого надряду дриолестоїди (†Dryolestoidea), який розглядається дальним родичем сучасних плацентарних і сумчастих.

Етимологія 
Латинську назву роду (Cronopio) дослідники дали звірю по імені Хронопа — персонажа історій аргентинського письменника Хуліо Кортасара.

Джерела

Література 
 Rougier Guillermo W., Sebastián Apesteguía & Leandro C. Gaetano. Highly specialized mammalian skulls from the Late Cretaceous of South America // . Nature, 2011. — Vol. 479. — P. 98-102.
 Rougier, G. W., Martinelli, A. G., Forasiepi, A. M. & Novacek, M. J. New Jurassic mammals from Patagonia, Argentina: a reappraisal of australosphenidan morphology and interrelationships // American Museum Novitates. — 2007. — Vol. 3566. — P. 1-54.

Ресурси Інтернету

Примітки 

Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі ссавці
Вимерлі тварини, описані 2011